Laporje (Slovenska Bistrica), een plaats in Slovenië in de gemeente Slovenska Bistrica
 Laporje (Velike Lašče), een plaats in Slovenië in de gemeente Velike Lašče